Duryea Motor Wagon Company – compagnia automobilistica statunitense
Duryea – località della Pennsylvania
Dan Duryea – attore statunitense